Shuford ist der Familienname folgender Personen:
 Alonzo C. Shuford (1858–1933), US-amerikanischer Politiker
 Andy Shuford (1917–1995), US-amerikanischer Schauspieler
 George A. Shuford (1895–1962), US-amerikanischer Politiker